Marcelo Medina puede referirse a:

 Marcelo José Medina "El Teto" (1962-), presentador de televisión argentino;
 Marcelo Medina Zamora (1980-), futbolista chileno.